„Как тревожен этот путь“ е петият студиен албум на руската певица Алла Пугачова. Издаден е от звукозаписната компания „Мелодия“ в СССР през септември 1982 година като двоен албум, но впоследствие е разпространен и в отделни записи. До 1983 година албумът е продаден в над 7 милиона копия в СССР.

Албумът е съставен от студийни записи от 1980-1981 г.; на втория диск на албума, сред 8 парчета, са представени няколко концертни песни от 1981 година от един от рециталите на програмата на Пугачова „Монолози на певицата“.

Имаше и експортна версия на диска, наречена „How Disturbing Is This Way“ за разпространение в чужбина.През 1983 г. чешката фирма Suprafhon издава този албум в Чехословакия, озаглавен „Dávná Píse“.

Списък на песните

Първа плоча

Втора плоча

Източници 

Цитирани източници

Външни препратки 
 Как тревожен этот путь  в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 1982 година